HMS Conway je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Conway (1813) 
 HMS Conway (1820) 
 HMS Conway (1825) 
 HMS Conway (1832, 1.) 
 HMS Conway (1832, 2.) 
 HMS Conway (1859) 
 HMS Conway (1861) 
 HMS Conway (1876)

Conway